A 734-es jelzésű elővárosi autóbusz Érd és Budapest között közlekedik az M7-es autópálya érintésével.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! colspan=2|Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Budapest, Kelenföld vasútállomásvégállomás||18||17
|align=left|
|-
|∫|| Budapest, Borszéki utca||17||16
|align=left|
|-
|∫||Budapest, Kelenföld vasútállomás (Őrmező)(csak leszállás céljából)||16||∫
|align=left|
|-
|∫||Budapest, Sasadi út(csak leszállás céljából)||15||∫
|align=left|
|-
|1|| Budapest, Péterhegyi út||∫||15
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest–Budaörs közigazgatási határa
|-
|2|| Budaörs, Benzinkút||colspan=2|14
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budaörs–Érd közigazgatási határa
|-
|3|| Érd, M7 csomópont||colspan=2|∫
|align=left|
|-
|4|| Érd, Bem térvonalközi végállomsás||colspan=2|13
|align=left|
|-
|5|| Érd, Sóskúti út||colspan=2|12
|align=left|
|-
|6|| Érd, Dévényi utca||colspan=2|11
|align=left|
|-
|7|| Érd, Kalotaszegi utca||colspan=2|10
|align=left|
|-
|8|| Érd, Börzsöny utca||colspan=2|9
|align=left|
|-
|9|| Érd, Bihari utca||colspan=2|8
|align=left|
|-
|10|| Érd, Tárnoki utca||colspan=2|7
|align=left|
|-
|11|| Érd, Kende utca||colspan=2|6
|align=left|
|-
|12|| Érd, Martinovics utca||colspan=2|5
|align=left|
|-
|13|| Érd, Szent László tér||colspan=2|4
|align=left|
|-
|14|| Érd, Rómer Flóris tér||colspan=2|3
|align=left|
|-
|15|| Érd, Széchenyi tér||colspan=2|2
|align=left| (Érd felső megállóhely)
|-
|16|| Érd, Kálvin tér||colspan=2|1
|align=left| (Érd alsó megállóhely)
|-
|17|| Érd, autóbusz-állomásvégállomás||colspan=2|0
|align=left| (Érd alsó megállóhely)
|}

Források

Volánbusz
Érd autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak